Крессида — персонаж средневековой литературы и литературы эпохи Возрождения. Также это может означать:
 Небесное тело
 Крессида — спутник Урана
 (548) Крессида — астероид главного пояса
 Люди
 Кэтрин Крессида (род. 1968) — американская актриса озвучивания
 Cressida
 Cressida — британская рок-группа
 Toyota Cressida